Die Judo-Mixed-Team-Europameisterschaft 2021 wurde am 27. November im Rima Batalova Center of Sport im russischen Ufa ausgetragen.

Ergebnisse

Medaillengewinner 

2021 Mixed
Judowettbewerb in Russland
Sportveranstaltung in Ufa
Sportveranstaltung 2021